Альфонс Йомби (; 30 июня 1969, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, защитник.

Карьера 
Альфонс начал свою карьеру в клубе города «Канон Яунде», за который играл на протяжении трёх лет. В 1991 году отправился в «Олимпик» (Мволе). Через два года Альфонс пробовал свои силы во Франции, в частности в клубе «Лаваль». Затем играл в датском «Вайле». Последним клубом в карьере игрока стал греческий «Ираклис».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на news.sportbox.ru

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Олимпик» Мволе
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Ираклис»